Miejscowości w Polsce
 Ostromęczyn-Kolonia – kolonia w woj. mazowieckim w pow. łosickim, w gminie Platerów
 Ostromęczyn-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów